Morus puede referirse a:
 Morus, género de aves de la familia de los alcatraces.
 Morus, género de plantas moráceas.